Příjmení Číla nosí více osobností:

malířská rodina Čílova (bratři Čílovi) 

 Bohumír Číla (1885–1973) – český malíř
 Mikuláš Antonín Číla (1883–1983) – český malíř
 Otakar Číla (1894–1977) – český malíř

 ženská varianta s přechýlením

 Bohumíra Čílová-Míšová (1932–1997) – česká malířka

Česká příjmení